Donose este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Costică Donose (n. 1952), fotbalist român
 Felicia Donose, cunoscută sub numele de scenă Feli, (n. 1986), cântăreață română
 Ruxandra Donose (n. 1964), mezzo-soprană română
 Valentin Donose, arhitect și peisagist român

Nume de familie românești